Speicher steht für:
 Speicher, eine Einrichtung zur Lagerung von Materie, Energie oder Information
 Bodenspeicher, ein Gebäude zur Aufbewahrung von Gütern
 Speicher (Niederlungwitz), ein Bauwerk in Glauchau-Niederlungwitz, Sachsen
 Speicher (Königsberg)
 Dachboden (regionale Bezeichnung)
 Stausee (regionale Bezeichnung)
 ein deutsches Plattenlabel (auch Kompakt Extra), siehe Kompakt (Label) #Sublabels
 Datenspeicher, Speichermedium für die Sicherung von Daten
 Energiespeicher, Speichermedium für die Sicherung von Energie
 mittelalterliche Wehrspeicher, wehrhaftes Lagergebäude für Getreide etc.

Geographie:
 Speicher AR, Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz
 Speicher (Eifel), Ortsgemeinde im Landkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Speicher, Verbandsgemeinde im Landkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 COB Speicher, Militärflugplatz 10 km nordwestlich von Tikrit

Personen:
 Andreas Speicher (* 1963), deutscher Chemiker
 Georges Speicher (1907–1978), französischer Radrennfahrer
 Johann Michael Speicher (1649–1724), deutscher Amtsschultheiß
 Klaus Speicher (1935–2003), deutscher Ornithologe und Naturschützer
 Marc Speicher (* 1984), deutscher Politiker (CDU)

 Roland Speicher (* 1960), deutscher Mathematiker
 Rosine Speicher (1884–1967), deutsche Frauenrechtlerin und Redakteurin
 Scott Speicher (1957–1991), US-amerikanischer Kampfpilot der Marine
 Stephan Speicher (* 1955), deutscher Journalist

Siehe auch:

 Speicher I
 Kurzzeitspeicher
 Speicherkraftwerk
 Speichern (Informatik)